OCRFeeder — программа, предоставляющая графический интерфейс пользователя для систем оптического распознавания символов CuneiForm, Tesseract,  и . OCRFeeder является свободно распространяемой программой для операционной системы Linux.

Функции 
 Графические форматы ввода данных: PNG, JPEG, BMP, TIFF, GIF, Portable anymap (PNM, PGM, PBM, PPM) и другие. Импорт PDF-файлов.
 Форматы вывода данных: текстовый файл, ODT, HTML, PDF.
 Обработка изображений для улучшения качества распознавания — фильтры шумов, чёрного цвета и оттенков серого; и другие виды обработок, доступных для Unpaper.
 Ручное выделение блоков на странице.
 Проверка орфографии.
 Получение изображений со сканера посредством программы SANE.
 Распознавание нескольких изображений по порядку за один проход (пакетное распознавание).

Используемые компоненты 
 PIL — библиотека Python для работы с изображениями.
 Unpaper — для обработки изображений.
 ReportLab — для импорта PDF-файлов.
 PyGTK и Libgnome — для графического интерфейса.
 PyeEnchant («привязка»  для Python) и PyGtkSpell («привязка» GtkSpell для Python) — для проверки орфографии.

Примечания

Литература 
 Журнал Linux Format № 11 (150) Ноябрь 2011 — Тимур Мубаракшин рассматривает приложения OCR для Linux: Сuneiform-Qt, GOCR, Tesseract, OCRFeeder, ABBYY FineReader и YAGF.

Ссылки 
 Домашняя страница OCRFeeder на сайте проекта GNOME
 Блог автора проекта

Свободное программное обеспечение оптического распознавания символов
Свободное программное обеспечение, написанное на Python
GNOME